Marlene Sjöberg, née le  à Curitiba au Brésil, est une footballeuse internationale suédoise, qui évoluait au poste de défenseur avec le club de Kopparbergs/Göteborg FC entre 2000 et 2015.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques

Statistiques détaillées 

https://www2.svenskfotboll.se/damallsvenskan/tidigare-ar/resultat-2004/tabell/?scr=player&fplid=51a9adc8-4fec-44e9-9c83-d40060782b2d

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeuse internationale suédoise
Joueuse du BK Häcken
Joueuse de l'Umeå IK
Naissance en janvier 1981
Naissance à Curitiba